Somogyi József (1832–1879) iskolaigazgató-tanító
 Somogyi József (1860–1908) jogász, lapszerkesztő, helytörténész, megyei árvaszéki ülnök
 Somogyi József (189?–1966) református lelkész
 Somogyi József (1898–1948) filozófus
 Somogyi József (1916–1993) szobrász
 Somogyi József (1931) geodéta
 Somogyi József (1946) válogatott labdarúgó (Rába ETO), edző
 Somogyi József (1955) labdarúgó (Vasas, SZEOL AK)
 Somogyi József (1968) válogatott labdarúgó
 Somogyi József asztaliteniszező